Карбенов — фамилия; имеет женскую форму Карбенова.
 Карбенов, Нурлан Жанайдарович (род. 1972) — казахстанский военный лётчик, главнокомандующий силами воздушной обороны Республики Казахстан, генерал-майор авиации.
 Карбенов, Сеит Карбенович (1903—1983) — директор Бурлинской МТС Кустанайской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.